Pierwszy rząd Bettina Craxiego
 Drugi rząd Bettina Craxiego